Хмельни́цька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Хмельницький.

 Хмельницька вулиця — вулиця в місті Брусилів Житомирської області.
 Хмельницька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Хмельницька вулиця — вулиця в місті Ровеньки Луганської області.

Вулиці